Соревнования среди двоек распашных без рулевого по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1932 года прошли с 9 по 13 августа в городе Лонг-Бич, который расположен в южной части округа Лос-Анджелес. В соревновании приняли участие 12 спортсменов из 6 стран. Действующие олимпийские чемпионы из Германии Курт Мёштер и Бруно Мюллер не принимали участие в Играх.

До начала соревнований фаворитом считались представители Великобритании Льюис Клайв и Хью Эдвардс, выигравшие в 1931 и 1932 годах Серебряный кубок в рамках королевской регаты Хенли. Британские гребцы смогли оправдать звание фаворитов и выиграли золотые медали, выиграв оба заезда. При этом Хью Эдвардс в тот же день стал ещё и чемпионом в соревнованиях четвёрок. 

Серебряные медали завоевали гребцы из Новой Зеландии Сирил Стайлз и Фредерик Томпсон, на равных сражавшиеся с британскими спортсменами и на предварительном заезде, и в финале. Помимо участия в двойках оба спортсмена вошли в состав новозеландской восьмёрки, однако пробиться в финал им не удалось. Эта медаль стала для Новой Зеландии второй в академической гребле после бронзы Дарси Хэдфилд на Играх 1920 года в соревнованиях одиночек. Следующую медаль в академической гребле новозеландские гребцы выиграют лишь в 1968 году. Бронзовую награду в двойках распашных выиграли чемпионы Европы 1930 года из Польши Хенрик Будзиньский и Ян Миколайчак.

Все призёры соревнований были дебютантами Олимпийских играх. Также Игры в Лос-Анджелесе остались для каждого из них единственными в карьере.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1932 года лучшее олимпийское время было следующим:

По ходу соревнований ни один из экипажей не смог превзойти данный результат.

Расписание

Результаты

Предварительный этап 
Победители каждого заезда напрямую проходили в финал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в отборочный заезд, где были разыграны ещё два финальных места.

Заезд 1

Заезд 2

Отборочный заезд 
Первые два экипажа из отборочного заезда проходили в финал. Остальные гребцы выбывали из соревнований.

Финал 
Со старта заезда вперёд вырвались гребцы из Польши, которые лидировали до середины гонки. Затем вперёд вырвались спортсмены из Великобритании и Новой Зеландии. Вновь, как и не предварительном этапе, британские гребцы были быстрее и завоевали олимпийское золото, опередив новозеландских спортсменов на 2,4 с. Борьба за бронзу велась до последних метров дистанции. На финише всего на 0,2 с. быстрее оказались польские гребцы, вырвавшие третье место у спортсменов из Нидерландов.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 697—698)